Појам  може да се односи на:

 Лотар III Саксонац, цар Светог римског царства
 Лотар III, гроф Валбека